

Patronyme 

 , un footballeur syrien ;
 Nissaf Ben Alaya, une médecin tunisienne.

Prénom

Toponyme 

 Alaya, l'ancien nom de la ville turque d'Alanya.

Voir aussi 
 Ālayavijñāna, la huitième conscience dans l'école Chittamatra du bouddhisme
 , un film en langue tamoul de 1984 

Homonymie de patronyme